Floris kan syfta på:

Geografi
 Floris, Iowa
 Floris, Virginia

Personer
 Cornelis Floris
 Frans Floris
 Sandro Floris